Бюль Ож'є, власне Марі-Франс Тьєллан (; 9 серпня 1939, Булонь-Біянкур) — французька актриса театру і кіно.

Біографія 
Дебютувала на театральній сцені 1963 року, в кіно — в 1966. Грала в постановках Жана-Луї Барро, Клода Режі, Люка Бонді, Роже Планшона, Патріса Шеро й ін. Знімалася у Жака Ріветта, Андре Тешіне, Олена Таннера, Луїса Бунюеля, Маргеріт Дюрас, Клода Шаброля, Барбет Шредера, Райнера Вернера Фассбіндера, Мануела де Олівейри, Вернера Шретера, Рауля Руїса, Отара Іоселіані, Даніеля Шміда, Філіпа Гарреля й ін.

Чоловік — кінорежисер Барбе Шредер. Донька — актриса Паскаль Ож'є (1958—1984).

Ролі

В театрі 

 1963 : Le Printemps de Marc'O, mise en scène de l'auteur, Théâtre Récamier
 1964 : Les Playgirls de Marc'O, mise en scène de l'auteur, Théâtre de la Grande Séverine
 1965 : Les Bargasses de Marc'O, mise en scène de l'auteur, Театр Єлисейських Полів
 1966 : Les Idoles de Marc'O, mise en scène de l'auteur, Bobino
 1969 : Un chantage au théâtre (Дачія Мараіні, mise en scène Андре Тешіне, Théâtre des Mathurins
 1971 : Гамлет (Вільям Шекспір, mise en scène Maurice Jacquemont, Théâtre de la Musique
 1975 : Le triangle frappe encore de Marc'O, mise en scène de l'auteur, Théâtre national de Chaillot
 1975 : Des journées entières dans les arbres (Маргеріт Дюрас, mise en scène Жан-Луї Барро, Théâtre d'Orsay
 1977 : L'Éden Cinéma (Маргеріт Дюрас), mise en scène Клод Режі, Théâtre d'Orsay
 1979 : Navire Night (Маргеріт Дюрас), реж. Клод Режі, Théâtre Édouard VII
 1982 : Grand et petit (Бото Штраус), реж. Клод Режі, Національний народний театр, Théâtre national de l'Odéon
 1983 : Savannah Bay, п'єса і постановка Маргеріт Дюрас, Théâtre Renaud-Barrault
 1984 : Terre étrangère (Артур Шніцлер, реж. Люк Бонді, Théâtre Nanterre-Amandiers
 1984 : La Dédicace (Бото Штраус), mise en scène Joël Jouanneau, Théâtre Gérard Philipe
 1986 : Le Parc (Бото Штраус), реж. Клод Режі, Théâtre national de Chaillot
 1988 : Зимова казка (Вільям Шекспір, реж. Люк Бонді, Théâtre Nanterre-Amandiers, Авіньйонський фестиваль, Національний народний театр
 1989 : Le Chemin solitaire (Артур Шницлер), реж. Люк Бонді, Théâtre du Rond-Point
 1991 : Le Temps et la chambre (Бото Штраус), реж. Патріс Шеро, Odéon-Théâtre de l'Europe
 1993 : Йун Габріель Боркман (Хенрік Ібсен, реж. Люк Бонді, Théâtre Vidy-Lausanne, Odéon-Théâtre de l'Europe
 1998 : Івонна, принцеса Бургундська (Вітольд Ґомбрович, mise en scène Yves Beaunesne, Théâtre national de la Colline
 2002 : S'agite et se pavane (Інгмар Бергман), реж. Роже Планшон
 2004 : Une pièce espagnole (Ясміна Реза, реж. Люк Бонді, Théâtre de la Madeleine
 2006 : Удатний молодець, гордість Заходу (Джон Міллінгтон Сінг, mise en scène Marc Paquien, Théâtre national de Chaillot, Théâtre Vidy-Lausanne
 2007 : Homme sans but (Арне Люгре), реж. Клод Режі, Odéon-Théâtre de l'Europe, Ateliers Berthier, Comédie de Genève, deSingel (Антверпен), Національний народний театр
 2008 : Homme sans but (Арне Люгре), реж. Клод Режі, Usine C
 2010 : Rêve d'Automne (Юн Фоссе), реж. Патріс Шеро, Musée du Louvre, Centre national de création d'Orléans, Театр де ля Віль
 2011 : Rêve d'Automne (Юн Фоссе), реж. Патріс Шеро, Le Grand T (Нант), deSingel (Антверпен), Théâtre du Nord (Лілль), Stadsschouwburg (Амстердам), Piccolo Teatro di Milano, TAP (Пуатьє), Théâtre national de Bretagne, Wiener Festwochen (Відень), La Criée
 2014 : Помилкові визнання (Маріво), реж. Люк Бонді, Théâtre de l'Odéon

В кіно 

 1966 : Voilà l'ordre (court-métrage) de Jacques Baratier avec Antoine, Philippe Clay, Claude Nougaro, Эмманюель Рива, Борис Виан
 1968 : Les Idoles de Marc'O avec Pierre Clémenti, Valérie Lagrange, Jean-Pierre Kalfon: Gigi la Folle
 1969 : Et crac de Jean Douchet
 1969 : L'Amour fou (Жак Риветт) avec Jean-Pierre Kalfon: Claire
 1969 : Pierre et Paul (Рене Алліо): Martine
 1969 : Quarante-huit heures d'amour de Cécil Saint-Laurent: Pauline
 1970 : Западня de Jacques Baratier
 1970 : Paulina s'en va (Андре Тешине): Paulina
 1971 : Les Stances à Sophie de Moshé Mizrahi: Julia
 1971: Саламандра / La Salamandre (реж. Ален Таннер): Роземонда
 1971 : Rendez-vous à Bray (Андре Дельво): Odile
 1972 : Не торкайся мене (Жак Ріветт): Pauline / Émilie
 1972 : Долина (Барбе Шредер) : Viviane
 1972 : Скромна чарівність буржуазії (Луис Бунюель): Florence
 1973 : Io e lui de Luciano Salce: Irene
 1973 : Le Gang des otages (Едуар Молінаро): Liliane Guerec
 1973 : Bel ordure de Jean Marbœuf: Marie
 1973 : M comme Mathieu de Jean-François Adam : étudiante
 1973 : George qui? de Michèle Rosier: Marie Dorval
 1973 : Projection privée de François Leterrier: Camille
 1973 : Un ange au paradis de Jean-Pierre Blanc: Rita
 1974 : La Paloma (Даніель Шмід): la mère d'Isidore
 1974: Селін і Жюлі зовсім забрехались (Жак Ріветт): Camille
 1974 : Брак (Клод Лелуш): Janine
 1975 : Un ange passe (Філіпп Гаррель)
 1975 : Un divorce heureux de Henning Carlsen : Marguerite
 1976 : Des journées entières dans les arbres (Маргерит Дюрас): Marcelle
 1976 : Jamais plus toujours (Яннік Беллон): Claire
 1976 : ''Goldflocken (Вернер Шретер)
 1976 : Duelle (Жак Ріветт): Viva
 1976 : Коханка (Барбе Шредер): Ariane
 1976 : Sérail d'Eduardo de Gregorio: Ariane
 1979 : Le Navire Night (Маргерит Дюрас)
 1979 : Третє покоління (Райнер Вернер Фассбиндер): Hilde Krieger
 1979 : La Mémoire courte d'Eduardo de Gregorio: Geneviève Derhode
 1980 : Seuls de Francis Reusser: la femme du peintre
 1980 : Weisse Reise (Вернер Шретер): la narratrice (voix off)
 1981 : Південний міст / Le Pont du Nord (Жак Ріветт): Марі
 1981 : Agatha et les lectures illimitées (Маргерит Дюрас)
 1981 : Notre Dame de la Croisette (Даніель Шмід)
 1982 : Le Rose et le Blanc de Robert Pansard-Besson: Jeanne
 1982 : Bulle Ogier sur Radio Ark en Ciel, Carnets filmés de Gérard Courant: elle-même
 1983 : La Derelitta de Jean-Pierre Igoux : Eva Stoffel
 1984 : Voyages d'une main (Рауль Руіс)
 1984 : Tricheurs (Барбе Шредер): Suzie
 1985 : Aspern d'Eduardo de Gregorio: Mlle Tita
 1986 : Mon cas (Мануел де Олівейра)
 1987 : Das Weite Land (Люк Бонди): Genia
 1988 : La Bande des quatre (Жак Ріветт): Constance
 1988 : Candy Mountain de Robert Frank et Rudy Wurlitzer: Cornelia
 1991 : Le Sommeil d'Adrien (Кароліна Шанпетьє)
 1991 : Nord (Ксавьє Бовуа): la Mère
 1994 : Смерть Мольєра (Роберт Вілсон) : Madeleine Béjart (відео)
 1994 : Personne ne m'aime de Marion Vernoux: Françoise
  : Дивися, як падають люди / Regarde les hommes tomber (Жак Одіар): Louise
 1994 : Bête de scène de Bernard Nissille: la reine
 1995 : Fado majeur et mineur (Рауль Руіс): Katia
 1995 : Circuit Carole d'Emmanuelle Cuau: Jeanne
 1995 : N'oublie pas que tu vas mourir (Ксавьє Бовуа): la mère de Benoît
 1996 : Le Fils de Gascogne (Паскаль Обьє): elle-même
 1996 : Tout va mal de Marco Nicoletti
 1996 : Ірма Веп (Олів'є Ассаяс) : Mireille
 1998 : Somewhere in the City de Ramin Niami: Brigitte
 1998 : Shattered Image (Рауль Руіс)
 1998 : Voleur de vie (Ів Анжело)
 1999 : Серед брехні (Клод Шаброль): Évelyne Bordier
 1999 : Салон краси «Венера» (Тоні Маршаль): Madame Nadine, la patronne
 2000 : La Confusion des genres d'Ilan Duran Cohen: la mère de Laurence
 2002 : Novela court métrage de Cédric Anger
 2002 : Deux (Вернер Шретер): Anna, la mère
 2002 : Bord de mer de Julie Lopes-Curval: Rose
 2002 : Merci Docteur Rey de Andrew Litvack: Claude Sabrié
 2003 : Bienvenue au gîte de Claude Duty: Odile de Castellane
 2003 : Toutes ces belles promesses de Jean-Paul Civeyrac: Béatrice
 2004 : La Fiancée de Nathalie Najem: la mère de Franck
 2004 : Mal de mer d'Olivier Vinuesa: Denise
 2005 : Gentille de Sophie Fillières: Angèle
 2006 : Belle toujours (Мануел де Олівейра): Séverine Serizy
 2007 : Ne touchez pas la hache (Жак Ріветт): princesse de Blamont-Chauvry
 2007 : Faut que ça danse! (Ноемі Львовські): Geneviève
 2007 : Les Lumières de Bulle Ogier de Emmanuel Barnault: elle-même
 2008 : Собача ніч (Вернер Шретер): Doña Inês
 2008 : Passe-passe (Тони Маршалл): Madeleine
 2009 : Un autre homme de Lionel Baier: Elle-même
 2010 : Шантрапа (Отар Іоселіані): Catherine
 2010 : Les Petits Ruisseaux de Pascal Rabaté : Lucie
 2010 : La Grande Villa de Latif Lahlou: La mère de Laurence
 2010 : In Memoriam Daniel Schmid Werner Schroeter, Carnets filmés de Gérard Courant : elle-même

Визнання 
Номінація на Європейську кінопремію (1992). Спеціальна премія МКФ в Локарно (1994). Двічі номінувалася на премію Сезар (2000, 2008), на премію Мольєра (2008). Велика спеціальна премія Монреальського МКФ (2008). Премія Мольєра за роль другого плану (2011).

Примітки

Посилання 
 На сайті кіноафіші 

Офіцери ордена Почесного легіону
Актори, відомі під псевдонімами
Французькі акторки
Уродженці Булонь-Біянкура